Rumpunen ist der Familienname folgender Personen:

 Ossi Rumpunen (* 1989), finnischer Volleyballspieler
 Tomi Rumpunen (* 1987), finnischer Volleyballspieler